Le Rêve ist der Titel eines     
 Gemäldes von Pablo Picasso, siehe Le Rêve (Gemälde)
 Romans von Émile Zola, siehe Der Traum (Zola)
 Gitarrenstücks von Ricky King

Siehe auch:
 Reve